Эннискорти — железнодорожная станция, открытая 16 ноября 1863 и обеспечивающая транспортной связью одноимённый город в графстве Уэксфорд, Республика Ирландия.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Enniscorthy —информация о станции на irishrail.ie
 Enniscorthy — галерея фотографий станции на EireTrains

</div>
Станции Iarnród Éireann в графстве Уэксфорд
Железнодорожные станции в графстве Уэксфорд
Железнодорожные станции, открытые в 1863 году
Железнодорожные станции, открытые 16 ноября